Spojení písmen B a C může mít různé významy:

BC nebo B.C. 
 BC – viz Př. n. l., před Kristem, z anglického before Christ, na rozdíl od AD, anno Domini
 British Council – britská nevládní organizace pro podporu kulturních styků
 BC – SPZ slovenského okresu Banská Bystrica
 CA-BC – kód ISO 3166-2 pro kanadskou provincii Britská Kolumbie
 CD-BC – kód ISO 3166-2 pro provincii Bas-Congo v Demokratické republice Kongo

Místa 

 BC – Britská Kolumbie (), kanadská provincie

Bc 

 Vůz Bc – železniční lehátkový vůz v provozu Českých drah

Bc. 
 bakalář – vysokoškolský titul

bc 
 bc (programovací jazyk) – jazyk pro numerické výpočty s libovolnou přesností

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky